

Caratteristiche tecniche
È un terzino sinistro.

Carriera
Cresciuto nelle giovanili del , ha esordito in prima squadra il 19 luglio 2014 in occasione del match di Copa Paulista pareggiato 0-0 contro la .

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Midtjylland: 2019-2020

Midtjylland: 2021-2022

Note

Collegamenti esterni